Nagaur (district)
Nagaur (stad)